Tschechisches Volk steht für:
 die Tschechen als Ethnie
 Gemeinschaft der Menschen, die die tschechische Staatsangehörigkeit besitzen